58er steht für:
 58er-Regelung beim Bezug von Arbeitslosengeld
 auf Grundlage des Artikels 58 des Strafgesetzbuches der RSFSR Verurteilte